Comment steht für:

 Comment, studentischer Verhaltenscodex

Personen:
 Bernard Comment (* 1960), Schweizer Schriftsteller
 Jean-François Comment (1919–2002), Schweizer bildender Künstler

Siehe auch:
 Kommentar